Knode ist der Familienname folgender Personen:

 Charles Knode, britischer Kostümbildner
 Dorothy Knode (* 1925), US-amerikanische Tennisspielerin
 Johann Daniel Knode (1782–1845), deutscher Buchbinder und Verleger

Siehe auch
 KNode, ein Newsreader, der für die Software Kontact verwendet wird.